Most Wanted — первый официальный сборник и третий альбом американской певицы Хилари Дафф, выпущен 16 августа 2005 года. Альбом содержит старые треки Хилари, ремиксы и новые песни, которые написали музыканты группы Good Charlotte: Джоэл Мэдден, бывший бойфренд певицы, и Бенджи Мэдден, его брат.

Создание 
В 2004-м году Хилари начинает встречаться с фронтменом Good Charlotte Джоелем Медденем. С ним и его братом Бенджи Хилари записала несколько новых песен. Тем не менее они решили не выпускать полноценный альбом, а выпустить сборник лучших хитов.

Об альбоме 
Альбом стал первой компиляцией Хилари после выпуска 3-х альбомов: Santa Claus Lane, Metamorphosis и Hilary Duff. Многие не ожидали такого поворота событий, один из критиков заявил "с тремя хоть и успешными альбомами, компиляция хитов, конечно, была не тем, что мы ожидали от 17-летней Дафф".

Альбом включал 10 песен с альбомов Metamorphosis и Hilary Duff, песни с саундтреков к фильмам "Лиззи Макгуайр" и "История Золушки", три из которых были замиксованы (Come Clean, Rock This World, Why Not). Альбом также включал 3 новых песни в оригинальном издании и 4 в специальном (Wake Up, Beat of My Heart, Break My Heart и Supergirl).

Альбом дебютировал на первом месте в Billboard 200 с продажами 208 тыс. копий и продержался на первом месте 2 недели. Кроме того альбом был успешен и в Великобритании, где он достиг 31-го места и вскоре был сертифицирован золотым.

Синглы 
"Wake Up" - первый сингл в поддержку альбома, был выпущен в июле 2005-го. Сингл стал одним из самых успешных синглов Хилари, достигнув 29-го места в США и 7-го в Великобритании. Клип на песню снял Marc Webb. Видео было снято в Торонто. Хилари сказала: "Я просто поклонница Марка Вебба, и это видео по-настоящему очень важно для меня." Она также добавила: "Видео очень быстрое, яркое, способное стать популярным. Клип показывает меня в Токио, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, это видео доказывает, что где бы не находились люди, они всегда делают одно и тоже: они танцуют, празднуют...". Видео достигло №1 в Total Request Live.

"Beat of My Heart" - второй сингл с альбома, был выпущен в декабре 2005-го. В США сингл не попал в основные чарты по причине только радио-выпуска. Сингл имел некоторый успех в европейских странах. Видео было снято в Лос-Анджелесе 26 сентября 2005. Режиссёр - Фил Хардер. Клип отдает должность девушкам Бонда. Представитель Hollywood Records сказал: "Она всегда была поклонницей Джеймса Бонда. Она смотрела фильмы о нём с сестрой, когда ещё была маленькой, и ей всегда нравились девушки Бонда, так как они всегда были очень элегантны." Хилари также сказала, что видео будет включать "модную чувствительность" фильмов Бонда и "более зрелое" изображение её самой.
Премьера состоялась на TRL 9 ноября. Видео дебютировало с №3, и уже на следующий день стало №1, где оставалось ещё 20 дней, до 19 декабря.

"Fly" - сингл был выпущен в Великобритании в марте 2006-го, а также в других европейских странах.

"Supergirl" - песня была выпущена как промосингл в iTunes Store.

"Break My Heart" - первоначально объявлялась как второй сингл, в конечном счете была выпущена лишь как радио-сингл для Radio Disney.

Промо 
 В рамках промоушена альбома Хилари возобновила прошлогодний тур, изменив название на Still Most Wanted Tour. Она проехала по Северной Америке и дала несколько концертов в Великобритании. В Бразилии, где её второй альбом не был выпущен, первым синглом был выпущен Fly, а после Wake Up и Beat of My Heart, там также был выпущен сингл Come Clean (Remix 2005). Кроме того она посетила шоу Sessions@AOL, Today Show, CD Live, Hit Machine и American Music Award 2005.

Разные издания 
Альбом вышел в трёх изданиях:
 «Standard version» — 14 песен.
 «Collector’s Signature Edition» — 18 песен с автографом Хилари.
 «Japanese edition» — 19 песен и дополнительный DVD.

«Standard version» продается во всем мире c одинаковым трек-листом, только в Венесуэле и Австралии трек-лист немного изменён с помощью ремиксов. В Японии продают только «Japanese edition».

Список композиций 

Примечание

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Хилари Дафф
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums